Der Skeleton-Wettbewerb der Männer bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2023 wurde in vier Läufen am 26. und 27. Januar ausgetragen. Wie alle Wettbewerbe bei den Weltmeisterschaften fand er auf dem Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina in St. Moritz statt.

Aktuelle Titelträger

Ergebnisse

Weblinks 
 START LIST Men's Skeleton
 Weltmeisterschaften – St. Moritz – Männer-Skeleton Ergebnisseite auf ibsf.org

2023
Sportveranstaltung in St. Moritz
Sportveranstaltung 2023
Skeleton (Schweiz)